I risultati completi del motomondiale 2013 furono i seguenti:

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

MotoGP
Confermato il regime di monogomma dalla giapponese Bridgestone.

Iscritti

Classifica piloti

Classifica costruttori

* I 25 punti di Marc Márquez conquistati ad Aragon sono stati decurtati per via del contatto che ha portato al ritiro di Daniel Pedrosa, in virtù di questo il miglior risultato delle Honda è il quarto posto di Álvaro Bautista.

Classifica squadre

Moto2

Iscritti
Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Dunlop e propulsore fornito dalla Honda.

Classifica piloti

Risultati wildcard senza punti

Classifica costruttori

Moto3

Iscritti
Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Dunlop.

Classifica piloti

Risultati wildcard senza punti

Classifica costruttori

Note

Collegamenti esterni 
 

 2013